Сезон 1930/31 — семнадцатый сезон для амстердамского «Аякса» в первом футбольном классе Нидерландов и тридцать первый с момента основания клуба. Главным тренером команды в течение сезона был англичанин Джек Рейнолдс. Домашние матчи в первой западной группе  команда проводила на стадионе «Хет Хаутен», а домашние встречи турнира чемпионов принимала на Олимпийском стадионе.

Сезон для команды начался 12 августа 1930 года с товарищеского матча против австрийского «Рапида», который проводил серию игр на территории Нидерландов в качестве действующего чемпиона Австрии. В первой западной группе чемпионата клуб стартовал 28 сентября с гостевого матча со «». В восьмом туре «Аякс» одержал самую крупную победу в чемпионате, разгромив клуб  со счётом 17:0, до этого ни одна команда первого класса не забивала 17 голов за игру. За тур до окончания «Аякс» гарантировал себе первое место в первой западной группе и участие в финальной части чемпионата.

В турнире чемпионов соперниками «Аякса» стали победители четырёх других региональных групп — «Фейеноорд», ПСВ, «Гоу Эхед» и «». Первую игру амстердамцы провели 12 апреля 1931 года, одержав дома победу на ПСВ. В остальных семи матчах они выиграли четыре встречи, дважды сыграли вничью и потерпели одно гостевое поражение. Титул чемпиона Нидерландов команде был присужден спустя две недели после последнего матча амстердамцев, поскольку «Фейеноорд» проиграл 21 июня на выезде «Гоу Эхеду» и лишился возможности догнать «Аякс» по очкам. Лучшим бомбардиром клуба стал Пит ван Ренен, забивший 34 гола.

Сезон команда завершала тремя товарищескими матчами. 25 июня 1931 года на Олимпийском стадионе «Аякс» принял австрийский «Винер Шпорт-Клуб», встреча была приурочена к победе клуба в чемпионате и чествованию главного тренера Джека Рейнолдса, который проработал в клубе с перерывом 12,5 лет. В июле игроки «Аякса» отправились в Швейцарию, где сыграли с местными командами «Янг Бойз» и «Расинг Лозанна».

Клуб

Состав команды

Руководство

Чемпионат Нидерландов

Первый класс Запад I

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в Первом классе Запад I ().

Матчи 
Легенда

Турнир чемпионов

Турнирная таблица 
 Итоговое положение «Аякса» в турнире чемпионов ().

Матчи 
Легенда

Прочие матчи 
Легенда

Статистика игроков

Матчи и голы

Бомбардиры

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сезон на сайте afc-ajax.info
 Чемпионат Нидерландов на сайте eu-football.ru

1930/1931
Аякс